Opération K peut désigner :
 Opération K est une opération anti-partisans en Croatie en mars 1942 ;
 Opération K est une suite d'opérations militaires effectuées entre mars et mai 1942 par la Marine japonaise ;
 Opération K (Operazione Kappa: sparate a vista) est un film italien de Luigi Petrini sorti en 1977.